Limosa puede referirse a:

Zoología 

 Limosa, un género de aves Charadriiformes.
 Atelopus limosus, conocido como sapo Limosa, una especie endémica de Panamá.

Botánica 

 Legenere, un género monotípico de planta herbácea, perteneciente a la familia Campanulaceae.
 Carex limosa, una especie herbácea, perteneciente a la familia de las ciperáceas.